Dodge Polara (Brasil), um automóvel sedan, de porte médio, produzido no Brasil nas décadas de 70 e 80.
 Dodge Polara (América do Norte), um automóvel de grande porte produzido nos Estados Unidos nas década de 60 e 70.

Desambiguação